Бучиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Бучиха — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Бучиха — деревня в Юргинском районе Тюменской области.